Sordid Lives peut désigner :

 Sordid Lives, une pièce de théâtre jouée pour la première fois en 1996 ;

, un film réalisé par , sorti en 2000, inspiré de la piéce de théâtre ;
, une série télévisée de , adaptation du film de même titre.